MEJ steht für:
 Meksika Esperanto-Junularo, Jugendorganisation der mexikanischen Esperanto-Organisation Meksika Esperanto-Federacio
 Middle East Journal, US-amerikanische Fachzeitschrift
 Mouvement eucharistique des jeunes, internationale christliche Jugendorganisation aus Frankreich
 Port Meadville Airport (IATA-Code), Flughafen von Meadville (Pennsylvania), Pennsylvania

Mej steht für:
 Mej, linker Nebenfluss des Chambal im Norden des indischen Bundesstaates Rajasthan
 Mej (Iran), Ort in Sabsevar (Verwaltungsbezirk), Razavi-Chorasan, Iran

Mej ist der Familienname folgender Personen:
 Lew Alexandrowitsch Mei (auch: Mej und Mey; 1822–1862), russischer Dichter

mej steht für:
 Meyah (ISO-639-3-Code), eine der Ost-Vogelkop-Sprachen

Abkürzung